O Yager Stadium é um estádio localizado em Oxford, estado de Ohio, nos Estados Unidos, possui capacidade total para 24.286 pessoas, é a casa do time de futebol americano universitário Miami RedHawks, da Universidade Miami (também conhecida como Miami de Ohio), o estádio foi inaugurado em 1983 e renovado em 2003 e 2005.

Ligações externas 
 Página oficial

Estádios de Ohio